

Biografia e formazione artistica 
Tubaro nasce da una famiglia di artigiani falegnami. Al Sindacato Belle Arti di Udine a diciotto anni, tiene la sua prima mostra personale, esordio di un'attività artistica che continuerà poi per tutta la seconda metà del novecento.
Gli studi artistici di Tubaro si svolgono a Venezia presso l'Istituto d'Arte dei Carmini a cui fa seguito la frequentazione dell'Accademia dove ha come maestro il pittore Guido Cadorin. All'Accademia di Roma successivamente perfeziona la tecnica dell'affresco con il pittore e scultore Ferruccio Ferrazzi, tecnica poi affinata seguendo il lavoro di Pino Casarini nella chiesa di Sacile. 

Nel 1945 incontra il pittore veneziano Felice Carena, del quale rimane discepolo per vent'anni in un rapporto di reciproca stima e amicizia.
Dopo il servizio militare torna in Friuli dove si relaziona, seppur nella sua indole riservata, con il mondo artistico del tempo. Sposato con tre figli, insegna educazione artistica alle scuole medie di Udine.

Tubaro, seguendo la consueta pratica quotidiana, dipinge fino alla fine dei suoi giorni, compiendo così un sessantennio di lavoro pittorico lungo tutta la seconda metà del Novecento.

La produzione 
Tubaro si esprime nella pittura, di cui approfondisce le varie forme tecniche, spaziando così dalle opere pittoriche all'affresco e al disegno. L'utilizzo della pittura a olio si alterna alla pittura a tempera, al pastello, al carboncino, alla sanguigna e alla china, dalla matita all'acquerello.

Opere pittoriche 
La prima opera pittorica di Tubaro risale al 1942: per tutta la seconda metà del 900 continuerà la produzione di opere a cavalletto, con la tecnica della tempera e dell'olio su tela ma anche su supporti lignei. I generi maggiormente sentiti sono la figura, declinata spesso nei gruppi familiari, nelle maternità e i ritratti, l'arte sacra, la natura morta e gli animali, soprattutto raffigurati nei mercati di bestiame e nelle fattorie.

Opere su carta 
La produzione grafica permea tutto il corso della attività artistica di Renzo Tubaro. L'opera su carta non è, solamente, funzionale ad una successiva produzione a cavalletto ma realizzazione autonoma con una propria valenza artistica.  Sanguigne, disegni a carboncino, matita, acquerelli e pastelli, chine e tempere hanno come soggetti il mondo dell'infanzia e della maternità,  gli animali e la natura. A questi vanno aggiunti i cartoni preparatori di grandi dimensioni per la realizzazione degli affreschi.

Affreschi 
Nel 1948 esegue il primo affresco nella chiesa parrocchiale di Goricizza a Codroipo, raffigurante il martirio di San Bartolomeo, ammirato anche dall'amico Pier Paolo Pasolini per il quale esegue l'affresco sulla tomba del fratello Guido, partigiano. Nel campo dell'affresco opera fino al 1966, realizzando con tale tecnica lavori nelle chiese friulane.
A queste grandi opere si aggiungono lavori di minore ampiezza in cappelle cimiteriali ed edicole votive.
All'affresco Martirio di San Bartolomeo nella Chiesa parrocchiale di Goricizza di Codroipo (UD,1949) fa seguito, nel 1951, la realizzazione di San Giorgio e il Drago nella Chiesa parrocchiale di Gradiscutta di Varmo (UD). A San Daniele del Friuli (UD)
, Tubaro esegue il ciclo di affreschi nel Santuario della Beata Vergine di Strada (1953-1954), terminato nello stesso anno nel quale esegue anche l'affresco nella Chiesa parrocchiale di Castions di Strada (UD). A Reana del Rojale (UD) affresca, nella parrocchiale di Rizzolo, l'Annunciazione, Crocifissione, Sacra Famiglia, Adorazione dei Magi (1952-1957); segue, sempre nello stesso comune, l'affresco del soffitto del Santuario della Beata Vergine del Carmine a Ribis nel 1962. L'affresco dell'Assunzione decora la lunetta dell'abside della Chiesa parrocchiale di Codroipo (UD, 1958); mentre Angeli musicanti e osannanti, Evangelisti e Deposizione vengono affrescati nella Chiesa parrocchiale di Caneva di Tolmezzo (UD) nel 1960. Due affreschi di Angeli realizzati nel 1959, staccati e applicati su supporto, si trovano nel Palazzo comunale di Fagagna (UD).
Nel 1966 esegue l'affresco Trasfigurazione sul monte Tabor sul soffitto della chiesa di Billerio di Magnano in Riviera (UD).

I taccuini 
Sono centinaia i taccuini che Tubaro ha lasciato come eredità artistica e di pensiero. Il pittore era solito fissare con schizzi a matita o penna e con colori di fortuna i soggetti, i paesaggi e le situazioni che gli si proponevano in modo da fissare l'attimo di pose e condizioni di illuminazione. Questi appunti venivano talvolta poi ripresi in studio per il successivo approfondimento a cavalletto. I taccuini contengono anche una nutrita serie di riflessioni e annotazioni sulla vita,  sui suoi viaggi nell'amata Venezia, sull'arte e sugli artisti, che meglio aiutano a comprendere l'animo del pittore.

L'intera raccolta dei taccuini di Renzo Tubaro viene conservata presso l’Archivio Diaristico Nazionale con sede a Pieve Santo Stefano (Arezzo)
.

Esposizioni principali 
Espone alla Quadriennale di Roma del 1959-60 e del 1965-66, alle Biennali di Arte Triveneta a Padova nel 1959 e 1967; a Verona nel 1959 e Campione d'Italia nel 1974. Tiene personali a Venezia, Milano, Treviso, Napoli, Pordenone, Verona, e Udine.

Nel 1998 il Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, in concerto con il Centro Regionale di Catalogazione e Restauro di Villa Manin di Passariano, illustra l'opera di affreschista con l'esposizione a Villa Manin di Passariano (Codroipo, UD):Renzo Tubaro affreschi 1949 – 1966.

Nel 2009 a Udine nella chiesa di Sant'Antonio Abate si tiene l'antologica Renzo Tubaro 1925-2002 Una vita per la pittura.

Nel 2017/2018 alla Galleria Sagittaria di Pordenone presso il Centro Iniziative Culturali si tiene Renzo Tubaro - L'incanto del reale - Opere 1948-1998.

Nel 2021 presso la Galleria regionale Luigi Spazzapan a Gradisca d'Isonzo si tiene "La Donazione opere di Renzo Tubaro"

Opere presenti in gallerie pubbliche 
 Castello Sforzesco Milano.Gabinetto dei Disegni
Centro studi Pier Paolo Pasolini a Casarsa della Delizia (PN)
 Collezione d'Arte della Città di Codroipo Elio Bartolini – San Martino di Codroipo (UD)
 Fondazione Concordia Sette-Pordenone
 Fondazione Friuli a Udine
 Galleria internazionale arte moderna di Ca' Pesaro - Venezia
 Galleria d'arte moderna di Udine
 Galleria Civica Vittorio Emanuele II – Vittorio Veneto (TV)
Galleria Regionale d'Arte contemporanea Luigi Spazzapan a Gradisca d'Isonzo
 Museo diocesano di Concordia-Pordenone
 Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine
Museo del Territorio - San Daniele del Friuli
 Museo del Duomo di Udine
Museo Etnografico Malborghetto-Palazzo Veneziano
Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” di Tolmezzo
 Museo Civico d'Arte di Pordenone
 Pinacoteca Enrico De Cillia – Treppo Carnico (UD)

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni